Андреа Арнольд (1961) — британська кінорежисерка, сценаристка і акторка.
 Арнольд Григорович Арнольд (Барський) (1897—1969) — український та російський цирковий актор, режисер і сценарист.
 Бенедикт Арнольд (1741—1801) — генерал-майор, учасник війни за незалежність США.
 Біллі Бой Арнольд (1935) — американський блюзовий музикант.
 Дороті Арнольд (1884—1910) — американська світська особа, яка зникла у 1910 році.
 Едвард Арнольд (1890—1956) — американський актор.
 Федір Карлович Арнольд (1819—1902) — російський лісівник.
 Володимир Федорович Арнольд (1872—1918) — український статистик.
 Ігор Володимирович Арнольд (1900—1948) — російський математик і педагог..
 Володимир Ігорович Арнольд (1937—2010) — російський математик.
 Джером Арнольд (1936) — американський блюзовий музикант.
 Еді Арнольд (1918—2008) — американський кантрі музикант.
 Єва Арнольд (1912—2012) — американська фотограф і фотожурналіст, перша жінка-член агентства Magnum Photos.
 Сесіль Арнольд (1891—1931) — американська акторка епохи німого кіно.
 Френсіс Арнольд (1956) — американський біохімік та інженер.

Прізвища